Německé jméno Zinnwald nese více sídel:
 Cínovec (Dubí) – horská osada, část města Dubí v okrese Teplice
 Zinnwald-Georgenfeld – sídlo v Sasku, část města Altenberg

Německé názvy sídel v Česku